The Cowboy and the Outlaw – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
The Cowboy and the Outlaw – film del 1929 diretto da J.P. McGowan